Drocourt puede referirse a: 

 Drocourt, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Drocourt, comuna francesa situada en Yvelines.